De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1866-1868 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 30 oktober 1866. De zittingsperiode ging in op 19 november 1866 en eindigde op 3 januari 1868.

Nederland was verdeeld in 39 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 30 oktober en 13 november 1866

Liberalen (22 zetels)
Sybrand van Beyma thoe Kingma
François Willem Cornelis Blom
Philippus van Blom
Albertus van Delden
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Johan Herman Geertsema Czn.
Petrus van den Heuvel
Sybrand Hingst
Christianus Joannes Antonius Heydenrijck
Willem Jonckbloet
Hyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens
Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
Haye Mensonides
Antony Moens
Albertus van Naamen van Eemnes
Joannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer
Gerrit Adrianus de Raadt
Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt
Geert Reinders
Thomas Joannes Stieltjes
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Jan Freerks Zijlker

Conservatieven (20 zetels)
Warnardus Cornelis Mathildus Begram
François de Casembroot
Jan Karel van Goltstein
Willem van Goltstein van Oldenaller
Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst
Louis van Heiden Reinestein
Cornelis Hoekwater
Willem van der Hucht
Herman Albrecht Insinger
Eduard Herman s' Jacob
Nicolaas Pieter Jacob Kien
Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude
Evert du Marchie van Voorthuysen
Hendrik Anthon van Rappard
Gerlach Cornelis Johannes van Reenen
Jan Jacob Rochussen
Gerrit Simons
Pieter Hendrik Taets van Amerongen tot Natewisch
Willem Wintgens
Jacob Pieter Pompejus van Zuylen van Nijevelt

Thorbeckianen (16 zetels)
Carolus Cornelius Aloysius Beens
Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadsky
Johannes Baptista Bots
Jacob Dam
Willem Hendrik Dullert
Gerard Dumbar
Daniël van Eck
Gerrit Adriaan Fokker
Norbertus Reinerus Henricus Guljé
Jan Heemskerk Bzn.
Petrus Joannes Jacobus Hollingerus Pijpers
Jacob Johan van Kerkwijk
Gijsbertus Martinus van der Linden
Paul Therèse van der Maesen de Sombreff
Johan Rudolph Thorbecke
Rembertus Westerhoff

Conservatief-Katholieken (5 zetels)
Leopold Haffmans
Pieter Lodewijk de Lom de Berg
Aloysius Franciscus Xaverius Luyben
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen
Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann

Conservatief-Protestants (4 zetels)
Willem Maurits de Brauw
Cornelis van Foreest
Mari Aert Frederic Henri Hoffmann
Theo van Lynden van Sandenburg

Antirevolutionairen (4 zetels)
Marinus Bichon van IJsselmonde
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius
Pieter Hendrik Saaymans Vader
Otto van Wassenaer van Catwijck

Conservatief-Liberaal (3 zetels)
Menso Johannes Pijnappel
Carel Marius Storm van 's Gravesande
Schelte Wybenga

Gematigde liberalen (1 zetel)
Michel Henry Godefroi

Bijzonderheden
 In 14 kiesdistricten was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 13 november 1866 gehouden.
 Johan Rudolf Thorbecke (thorbeckianen) was verkozen in twee kiesdistricten, Assen en na de tweede stemronde op 13 november ook in Groningen. Hij opteerde voor Assen, als gevolg hiervan vond op 4 december 1866 een tussentijdse verkiezing plaats in het kiesdistrict Groningen. Hierbij werd Willem Hendrik Dullert verkozen, die op 11 december 1866 werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1867
 10 juni: Jacob Pieter Pompejus van Zuylen van Nijevelt (conservatieven) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Parijs. Bij een tussentijdse verkiezing op 2 juli 1867 in 's-Gravenhage werd Cornelis Ascanius van Sypesteyn gekozen, die op 19  september 1867 werd geïnstalleerd.
 15 augustus: Louis van Heiden Reinestein (conservatieven) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris des Konings in Groningen. Daarom werden op 11 en 25 september 1867 tussentijdse verkiezingen gehouden in het kiesdistrict Assen. In de tweede stemronde werd Lucas Oldenhuis Gratama (liberalen) verkozen, die op 14 oktober 1867 werd geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1864-1866
 Samenstelling Tweede Kamer 1868-1871
 Kabinet-Van Zuylen van Nijevelt

1866-1868
Nederlandse politiek in 1868